Manifesto peut désigner :
 Manifesto, un album d'Inspectah Deck ;
 Manifesto, un album de Roxy Music ;
 Manifesto, un film de 1988 réalisé par Dušan Makavejev ;
 Manifesto, un film de 2004 réalisé par Joaquin Oristrelli ;
 Manifesto, un film de 2015 réalisé par Julian Rosefeldt ;
 Manifesto, un parfum  d'Yves Saint-Laurent.

Le terme Manifesto est aussi inclus dans les expressions :
 Debian Manifesto, le document original définissant la distribution Linux Debian ;
 Festival Manifesto, un festival annuel de photographie contemporaine à Toulouse ;
 Il Manifesto, un journal politique Italien ;
 Manifesto of Lacuna Coil, un best of du groupe italien Lacuna Coil ;
 Meat Beat Manifesto, un groupe britannique de musique électronique ;
 RiP: A Remix Manifesto, un film documentaire québécois de Brett Gaylor ;
 SCUM Manifesto, un pamphlet féministe écrit par Valerie Solanas ;
 Streetlight Manifesto, un groupe de ska punk américain ;
 The Apocalypse Manifesto, un album studio du groupe belge Enthroned ;
 Villa Manifesto, un album studio de Slum Village ;
 Villa Manifesto EP, un EP de Slum Village.